Als Großen Refraktor bezeichnen mehrere Sternwarten ihr jeweils größtes Linsenfernrohr. Diese vor der Jahrhundertwende entwickelten, rund 10–20 Meter langen und tonnenschweren Instrumente wurden im Volksmund auch Riesenteleskope genannt. Die Entwicklung endete aus Gewichtsgründen 1897 beim 102-cm-Objektiv der Yerkes-Sternwarte, dessen Linsendublett 230 kg Gesamtmasse aufweist und sich unter der Gewichtskraft bereits merklich durchbiegt. Danach begann die Ära der großen Spiegelteleskope.

Die Großen Refraktoren sind – gereiht nach ihrem Entstehungsjahr:
 Großer Refraktor der Capodimonte sternwarte (1814), 17,5 cm Objektivdurchmesser / 302 cm Brennweite
 Großer Refraktor der Universitätssternwarte Wien (1878), 68 cm Objektivdurchmesser / 1050 cm Brennweite
 Großer Refraktor des Pulkowo-Observatoriums (Russland, 1880), 76 (30 Zoll)/≈1100 cm Brennweite
 Großer Refraktor der Sternwarte Nizza (Frankreich, 1888), 76 cm
 Great Lick Refractor der Lick-Sternwarte (USA, 1889), 91 cm
 Großer Bamberg-Refraktor der Wilhelm-Foerster-Sternwarte (Berlin, Deutschland), 32 cm (12 Zoll) / 500 cm Brennweite
 Grande Lunette (Meudon) des Pariser Observatoriums  (1893), Doppelteleskop mit 82 cm und 63 cm
 Großer Refraktor (Berlin), siehe Archenhold-Sternwarte#Der Große Refraktor (1896), 68 / 2100 cm Brennweite
 Great Yerkes Refractor des Yerkes-Observatoriums (USA, 1897), 102 / 1950 cm Brennweite
 Großer Refraktor (Potsdam), Telegrafenberg Potsdam (1899), Doppelrefraktor mit 80/1214 cm und 50 / 1259 cm Brennweite
 Großer Refraktor (Hamburg), siehe Hamburger Sternwarte#Großer Refraktor (1914), 60 / 900 cm Brennweite

Weblinks 

Eine Frage der Ehre – Der spannende Wettstreit um den weltgrößten Refraktor
Die wichtigsten Refraktoren, geordnet nach dem Jahr der Inbetriebnahme

Bodengebundenes Observatorium
Linsenteleskop